Multimax steht für:

 Multimax (Bohrmaschine), Familie von Handbohrmaschinen aus dem VEB Werkzeugkombinat Schmalkalden, siehe Wolfgang Dyroff
 MultiMAX, für den Transport übergroßer Lasten hergestellte Anhänger der Faymonville Gruppe

Siehe auch:

 Minimax